Tetrachondra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Tetrachondra ingår i familjen Tetrachondraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Tetrachondra

ca:Tetraxondràcies
da:Tetrachondraceae
de:Tetrachondraceae
fr:Tetrachondraceae
id:Tetrachondraceae
nl:Tetrachondraceae
no:Tetrachondraceae
zh:四粉草科